

Cinema 
 Lena – cortometraggio del 1915 diretto da Charles M. Seay
 Lena – film del 1980 diretto da Eitan Green
 Lena – film del 2001 diretto da Gonzalo Tapia

Geografia 
Burkina Faso
 Léna – dipartimento della provincia di Houet
Norvegia
 Lena – capoluogo del comune di Østre Toten
Russia
 Lena – fiume della Siberia
 Spagna
 Lena – comune delle Asturie.
 Stati Uniti d'America
 Lena – villaggio della contea di Bureau, Illinois
 Lena – città della contea di Leake, Mississippi
 Lena – città della contea di Oconto, Wisconsin

Persone 
 Lena – cantante tedesca
 Battista Lena (1959) – musicista, compositore e docente italiano
 Fausto Lena (1933-2013) – calciatore italiano
 Nijas Lena (1986) – calciatore macedone
 Roberta Lena (1963) – attrice e regista italiana

Televisione 
 Lena - episodio della seconda stagione della serie Gli invincibili (The Protectors) del 1973
 Lena - Amore della mia vita – soap tedesca trasmessa su Rai 3

Altro 
 La Lena – commedia di Ludovico Ariosto
 Lena – cognome italiano
 Lena – nome proprio di persona
 789 Lena – asteroide
 LENA – reattore nucleare di ricerca dell'Università di Pavia

Pagine correlate 
Capo Lena

Altri progetti